Григгс () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Григгс, Арт (1883—1938) — американский бейсболист.
 Григгс, Роберт Фиск (1881—1962) — американский ботаник, эколог, миколог.
 Григгс, Стэнли Дейвид (1939—1989) — американский астронавт. 
 Григгс, Чэд (род. 1978) — американский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжёлом дивизионе.

Топоним 
 Григгс (округ, Северная Дакота) — округ в штате Северная Дакота, США